GOF steht für:
 Geländeoberfläche, siehe Erdoberfläche

GoF steht für:
 Gain of Function, ein Begriff aus der Vererbungslehre, siehe Gain-of-function-Forschung

gof steht für:
 Gofa (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Gonga-Gimojan-Sprachen im Süden Äthiopiens

Abkürzung